«Хайр» () — таджикский футбольный клуб из города Вахдат. Основан в 2009 году. В сезоне-2014 клуб стал вице-чемпионом чемпионата Таджикистана.

История 
Футбольный клуб «Хайр» был создан не позднее 2004 года под названием «Вахдат». В 2006 году выступал под названием «Джавони», но позднее снова стал называться «Вахдат».

В середине сезона-2008 получил новое название — «Хайр» в честь своего владельца — бизнесмена Кутбиддина Хайрова. В 2004-2009 годах клуб играл в Первой лиге Таджикистана. В своих первых сезонах был середняком турнира: в 2008 году занял четвёртое место, а в 2009 году — второе.

В сезоне-2010 клуб подал заявление в Федерацию футбола Таджикистана для участия в чемпионате страны. Федерация приняла заявление, и «Хайр Вахдат» стартовал в Высшей лиге. Команда-дебютант заняла сенсационное четвертое место (среди 9 участников).

В сезоне-2011 «Хайр» стал пятым, а в 2012 году вновь занял четвертое место, повторив свой лучший результат на тот момент.

В сезоне-2013 «Хайр» приобрел нескольких опытных местных футболистов, а также из Ирана, и команда стала бронзовым призером чемпионата Таджикистана.

По итогам 2014 года «Хайр» завоевал титул вице-чемпиона Таджикистана. В следующих двух сезонах клуб финишировал на пятой позиции.

Участие в международных турнирах 
Клуб после завоевания серебряных медалей чемпионата Таджикистана в сезоне 2014 года, впервые получил возможность участвовать в Кубке АФК 2015 года. В отборочном турнире, для получения путевки в групповой этап Кубка АФК, «Хайр» дошел лишь до второго раунда отборочного турнира и закончил своё выступление.

* Жирным выделена победа «Хайр Вахдата».

Достижения 
  Вице-чемпион Таджикистана (1): 2014.
  Бронзовый призер чемпионата Таджикистана (1): 2013.
  Обладатель Кубка ФФТ (1): 2013.

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Хайр Вахдат»
 Официальный сайт федерации футбола Таджикистана

Футбольные клубы Таджикистана